Gent-Wevelgem 1981 var den 43. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 8. april 1981. Løbet blev vundet af Jan Raas, efterfulgt af Roger De Vlaeminck og Alfons De Wolf.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1981
Cykelløb i 1981